Schwarzenbach je název nebo součást názvu více míst:

 Schwarzenbach (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Schwarzenbach (Dolní Rakousy) – městys v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Schwarzenbach an der Saale – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Schwarzenbach an der Pielach – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousy
 Schwarzenbach am Wald – město v německé spolkové zemi Bavorsko
 Schwarzenbach (Korutany) – místní část městyse Lavamünd, okres Wolfsberg, Spolková země Korutany v Rakousku
 Schwarzenbach (Salzkammergut) – potok odvodňující jezero Schwarzensee v Solné komoře
 německý název obce Černava v okrese Karlovy Vary
 německý název vesnice Černá, části města Kraslice v okrese Sokolov

Související články 
 Schwarz

Externí odkazy